

Geografia 

 Cuanza (o Kwanza) – fiume dell'Angola

Musica 

 Kwanza – album discografico del musicista jazz Archie Shepp del 1974.
 Kwanza – album di Albert Heath del 1974

Altro 
 Kwanza angolano – valuta ufficiale angolana
 Kwanzaa (o Kwaanza) – una festività afro-americana